Žofie Holštýnsko-Gottorpská (1. června 1569, zámek Gottorf – 14. listopadu 1634, Schwerin) byla v letech 1588 až 1592 sňatkem meklenbursko-schwerinskou vévodkyní a v letech 1603 až 1608 regentkou.

Život 
Žofie se narodila jako nejstarší dcera vévody Adolfa Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Kristýny Hesenské. 17. února 1588 se v Reinbeku osmnáctiletá vévodská dcera provdala za o jedenáct let staršího vévodu Jana VII. Meklenburského. Jan byl slabý vládce neschopný vládnout své zadlužené a zkorumpované zemi. Žofie žila téměř v chudobě.

V roce 1592 se její manžel sedmkrát bodl a po čtyřech letech manželství zemřel. Regentství se ujal jeho stárnoucí strýc Oldřich a třiadvacetiletá vdova se vzdálila na své vdovské sídlo ve městě Lübz. Země během vlády Oldřichem vyslaných guvernérů viditelně upadala.

Žofie své vdovské statky, okresy Rehnu a Wittenburg, spravovala velmi obezřetně, ekonomicky a pečlivě. Po smrti vévody Oldřicha v roce 1603 požádal vévoda Karel I. Žofii, aby během nezletilosti svého syna spravovala vévodství. Ta výzvu přijala a energicky jednala proti zneužívání moci předchozími správci. Podařilo se jí zlepšit finanční situaci vévodství.

V roce 1608 požádal vévoda Karel I. císaře, aby Žofiina nejstaršího syna prohlásil za dospělého. Její synové od ní byli nějakou dobu odcizeni. Během jejich vlády se země opět dostala do finančního chaosu. Žofie se vrátila do Lübzu. V roce 1628 si Albrecht z Valdštejna podmanil Meklenbursko a donutil její syny opustit zemi. Ji však nechal na pokoji.

Žofie zemřela 14. listopadu 1634 ve věku 65 let ve Schwerinu.

Potomci 
Ze čtyřletého manželství se páru narodily tři děti, dva synové a jedna dcera:

 Adolf Fridrich I. Meklenburský (15. prosince 1588 – 27. února 1658),
 ⚭ 1622 Anna Marie z Ostfrieslandu (23. června 1601 – 15. února 1634)
 ⚭ 1635 Marie Kateřina Brunšvicko-Dannenberská (9. července 1616 – 1. července 1665)
 Jan Albrecht II. Meklenburský (5. května 1590 – 23. dubna 1636),
 ⚭ 1608 Markéta Alžběta Meklenburská (11. července 1584 – 16. listopadu 1616)
 ⚭ 1618 Alžběta Hesensko-Kasselská (24. března 1596 – 16. prosince 1625)
 ⚭ 1626 Eleonora Marie Anhaltsko-Bernburská (7. srpna 1600 – 17. července 1657)
 Anna Žofie Meklenburská (1591–1648)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. června
Narození v roce 1569
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí 14. listopadu
Úmrtí v roce 1634
Úmrtí ve Schwerinu
Regentky
Oldenburkové
Meklenburské vévodkyně
Ženy